Die Liste der Naturdenkmale in Langenau nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis liegenden Stadt Langenau. In Langenau gibt es insgesamt 35 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 14 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 21 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Langenau